Les mots halophilus, halophila et halophilum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « qui aime le sel, halophile ».

En biologie :
 Halophila est un genre d'herbes marines, des plantes monocotylédones de la famille des Hydrocharitaceae ;
 en taxonomie, les mots halophilus, halophila et halophilum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales rencontrées dans des milieux riches en sel. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : halophilus, halophila, halophilum.

Épithète spécifique